Abchazisk kan syfta:

Abchazien – en region i västra Kaukasien
Abchaziska – ett nordvästkaukasiskt språk
Abchazer – ett kaukasiskt folk, bosatt främst i Abchazien